Lucio Ceyonio Cómodo puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Lucio Ceyonio Cómodo (cónsul 78).— Cónsul en el año 78.
 Lucio Ceyonio Cómodo (cónsul 106).— Cónsul en el año 106.
 Lucio Ceyonio Cómodo (cónsul 136).— Heredero de Adriano con el nombre de Lucio Elio César.